

Francia 
Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione – chiesa di Èze
Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione – chiesa di Grenade
Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione – chiesa di Saint-Tropez

Portogallo 

 Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione – chiesa di Elvas

Spagna 

 Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione – chiesa di Iruraiz-Gauna